Cattedrale di Santa Maria del Popolo – Cittaducale
 Cattedrale di Santa Maria del Popolo – Pontremoli